Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michel Kratochvil che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Orlin Stanojčev (finale)
 Álex López Morón (secondo turno)
 Markus Hantschk (secondo turno)

 Julián Alonso (semifinali)
 Jan Frode Andersen (secondo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)
 Márcio Carlsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1999